Лео Ховард (; род. 13 июля 1997) — американский актёр, модель и мастер боевых искусств, наиболее известный по ролям юного Снейк Айза в боевике «Бросок кобры», юного Конана в фэнтези-боевике «Конан-варвар» и Джека в сериале «В ударе».

Биография 
Лео Ховард родился в Ньюпорт-Бич, Калифорния, в семье Рэнди и Тодда «Большого Бульдога» Ховарда. Его родители профессионально разводили английских и французских бульдогов. Ховард учился в христианской школе Трай-Сити в городе Виста, Калифорния, а большую часть детства провел в маленьком городке Фоллбрук в округе Сан-Диего.

В возрасте четырёх лет Ховард начал занятия боевыми искусствами, а в семь — актёрскую карьеру. В восемь лет он выиграл три чемпионата мира по боевым искусствам сёрин-рю, по которому у него есть чёрный пояс. Его первым актёрским опытом были съёмки в рекламных роликах. Теледебютом Ховарда стала роль в эпизоде сериала «Детектив Монк» в 2005 году, на большом экране он появился в 2008 году, снявшись в фильме «Камень желаний».

Также Ховард снимался в таких фильмах как «Бросок кобры» и «Конан-варвар». В 2011—2015 годах он играл главную роль Джека Брюера в сериале «В ударе», а в 2019 году — роли второго плана в телесериалах «Почему женщины убивают» и «Наследие».

Фильмография

Награды и номинации 
 2010 — премия «Молодой актёр» — за роль в фильме «Камень желаний»

Примечания

Ссылки 

Актёры США
Дети-модели США